Un jinn (également appelé djinn, jin ou jnoun) est une créature du folklore sémitique.

Le terme Jinn peut également désigner :
 Jinn, un groupe de rock japonais actif depuis 2003 ;
 , un film américain de 2014 ;
 Jinn une  série télévisée en langue arabe tournée en Jordanie et diffusée par Netflix en 2019 ;
 Qui-Gon Jinn, un personnage de fiction de la saga Star Wars.

Voir aussi  
 Djinn (homonymie)